Film en televisie
 For Lovers Only (televisiefilm), een televisiefilm uit 1982
 For Lovers Only (film), een romantische film uit 2010
Muziek
 For Lovers Only (Marion Meadows), een muziekalbum van Marion Meadows uit 1990
 For Lovers Only (Kimiko Itoh), een muziekalbum van Kimiko Itoh uit 1991
 For Lovers Only (The Temptations), een muziekalbum van The Temptations uit 1995